VDB est une abréviation pouvant désigner :
 Alain Van der Biest (1943-2002), homme politique belge ;
 Frank Vandenbroucke (1974-2009), coureur cycliste belge ;
 Paul Vanden Boeynants (1919-2001), homme politique belge ;
 René Van Droogenbroeck (1941-2012), aïkidoka français ;
 Thomas Vandenberghe dit Thomas VDB (1977-), comédien et journaliste français.

Autres 
 Éditions VDB, éditeur de livres audio
 OpenVDB, bibliothèque logicielle